Der Ringer steht für:
 Der Ringer (Film), US-amerikanischer Spielfilm von William Richert
 Der Ringer (Band), deutsche Musikgruppe
 Der Ringer (Zeitschrift), Sportzeitschrift